Пров (Проб; ) — епископ Равенны (около 175 года), святой (день памяти — 10 ноября).

Святой Пров был шестым епископом Равенны, согласно сохранившимся списку епископов и святым мощам. Его называют предшественником святого Дата на епископской кафедре. Иногда его жизнь датируют III или IV веками. Святой епископ Максимиан освятил в его честь храм в .

Ссылки 
 Saint Probe 

Святые по алфавиту
Святые Эмилии-Романьи
Святители
Епископы Равенны
Христианские святые II века
Католические святые